Мозговая — женская форма русской фамилии .

Известные носители 
 Мозговая, Наташа (род. 1979) — израильская и русская журналистка.
 Мозговая, Светлана Александровна (род. 1972) — российская гандболистка.  Не фамилии 
 Мозговая машина
 Мозговая атака